No existeix actualment un lloc o entitat que correspongui al topònim Mur, en el terme de Castell de Mur.

Mireu si més aviat voleu buscar:
 L'antic municipi de Mur
 El castell de Mur
 La col·legiata i antiga parròquia de Santa Maria de Mur
 El poble de Santa Llúcia de Mur
 El poble de Vilamolat de Mur

Antic municipi de Mur